

Майське — село, Акжарський район, Північноказахстанська область
 Майське — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Майське — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Майське — село, Карасуський район, Костанайська область
 Майське — село, Майський район, Павлодарська область

Майське — село, Ташлинський район, Оренбурзька область
 Майське — присілок, Туймазинський район, Башкортостан

Майське — село, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Майське — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Майське — село, Донецька область, Краматорський район
 Майське — село, Київська область, Броварський район
 Майське — село, Кіровоградська область, Кропивницький район
 Майське — село, Миколаївська область, Баштанський район
 Майське — село, Сумська область, Охтирський район
 Майське — селище, Сумська область, Сумський район
 Майське — село, Сумська область, Шосткинський район
 Майське — село, Херсонська область, Бериславський район
 Майське — село, Чернігівська область, Корюківський район

 Майське — колишнє село в Ізюмському районі Харківської області

Див. також 
 Майськ
 Майський
 Травневе